Ursídeos

Localidades

Ursa (Illinois)

Praia da Ursa

Outros
Ursa Major
Ursa Minor
1838 Ursa
Ursa (DC Comics)

Desambiguação